La carte d'identité professionnelle du Centre national de la cinématographie (CIP) était une carte dont devaient être titulaires les principaux collaborateurs de création d'un film cinématographique. Cette obligation a été supprimée par l'ordonnance 2009-901 du  relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.

Textes règlementaires 
Selon l'article 15 du code de l'industrie cinématographique :

« Les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et les collaborateurs de création de l'œuvre cinématographique doivent être titulaires d'une « carte d'identité professionnelle » délivrée par le centre national de la cinématographie.
Les modalités de délivrance et de retrait de la carte sont fixées par décisions du directeur général du centre national de la cinématographie. »

Grandes écoles 
Les critères d'obtention de la carte d'identité professionnelle sont sensiblement moins élevés pour les personnes ayant eu un diplôme d'une des deux grandes écoles de cinéma française, l'école Louis-Lumière et la Femis.

Conditions d’obtention 
Une seule des conditions énumérées est requise par activité, un professionnel peut obtenir une carte pour plusieurs qualifications, cependant, il ne peut exercer qu'une seule de ses qualifications sur un film. Des équivalences peuvent être accordées aux techniciens ressortissants de l'Union européenne pour leurs diplômes et expériences professionnelles obtenus dans l'un de ces états

Long métrage

Un long métrage est un film d'une durée supérieure à une heure.

Branche réalisation

Scripte
 Tout titulaire du diplôme de la Femis en section scripte ayant été script-stagiaire dans un film français de long métrage.
 Toute personne ayant été script-stagiaire dans trois films français de long métrage et ayant, en outre, effectué un stage au montage dans un film français de long métrage ou un stage contrôlé de trois mois auprès d'un laboratoire cinématographique.
 Toute personne ayant accompli les fonctions de secrétaire de production dans sept films français de long métrage et ayant, en outre, exercé celles de script-stagiaire dans un film français de long métrage.

Premier assistant réalisateur
 Tout titulaire du diplôme de la Femis en section réalisation ayant été deuxième assistant réalisateur dans un film français de long métrage.
 Toute personne ayant été deuxième assistant réalisateur sur trois films français de long métrage
 Toute personne ayant réalisé trois films français de court métrage
 Toute personne ayant été scripte, assistant monteur ou régisseur adjoint sur trois films français de long métrage

Réalisateur
 Tout titulaire du diplôme de la Femis en section réalisation ayant été premier assistant réalisateur dans un film français de long métrage.
 Toute personne ayant été premier assistant réalisateur dans trois films français de long métrage
 Aux techniciens de la production, directeur de la photographie, chef-monteur, directeur de production, chef opérateur du son, chef décorateur, ayant exercé leurs fonctions dans la production de cinq films français de long métrage.
 Toute personne ayant réalisé deux films de long métrage en vertu d'une autorisation exceptionnelle délivrée par le CNC.

Branche de l’administration et de la régie

Régisseur général
 Tout titulaire du diplôme de la Femis en section production-régie ayant été régisseur adjoint dans deux films français de long métrage.
 Toutes personnes ayant été régisseur adjoint dans quatre films français de long métrage.
 Toutes personnes ayant été premier assistant réalisateur dans un film français de long métrage et été régisseur adjoint dans un film français de long métrage.

Directeur de production
 Tout titulaire du diplôme de la Femis en section production-régie ayant été régisseur général dans trois films français de long métrage.
 Toutes personnes ayant été régisseurs général dans quatre films français de long métrage
 Toutes personnes ayant été administrateur de production dans six films français de long métrage.
 Tout producteur qui, après avoir, en qualité de producteur-délégué, produit trois films français de long métrage, ont exercé les fonctions de directeur de production dans deux films produits par leur entreprise.

Branche de la prise de vue et de la photographie

Premier assistant opérateur
 Tout titulaire d'un diplôme de l'École Louis-Lumière en section cinéma ayant été deuxième assistant opérateur dans un film français de long métrage.
 Tout titulaire d'un diplôme de la Femis en section prise de vue ayant été deuxième assistant opérateur dans un film français de long métrage.
 Toutes personnes ayant été deuxième assistant opérateur dans trois films français de long métrage et ayant, en outre, satisfait à un examen probatoire organisé par un établissement agréé par le Centre national de la cinématographie.

Cadreur
 Tout titulaire d'un diplôme de l'École Louis-Lumière en section cinéma ayant été premier assistant opérateur dans deux film français de long métrage.
 Tout titulaire d'un diplôme de la Femis en section prise de vue ayant été premier assistant opérateur dans deux films français de long métrage.
 Tout opérateur de prise de vues de films de court métrage ayant exercé ses fonctions dans six films de court métrage.

Directeur de la photographie
 Toutes personne ayant été cadreur dans trois films français de long métrage.

Branche de la décoration

Assistant décorateur
 Tout titulaire d'un diplôme de la Femis en section décoration ayant été deuxième assistant décorateur dans deux films français de long métrage.
 Toutes personnes ayant été deuxième assistant décorateur dans cinq films français de long métrage.

Chef décorateur
 Toutes personnes ayant été premier assistant décorateur dans cinq films français de long métrage, comportant chacun un minimum de trois semaines de tournage en studio.

Branche du son

Assistant du son (recorder ou perchman)
 Tout titulaire d'un diplôme de l'École Louis-Lumière en section son.
 Tout titulaire d'un diplôme de la Femis en section son.

Ingénieur du son
 Toutes personnes ayant été perchman dans deux films français de long métrage, ayant en outre été recorder dans deux films français de long métrage

Branche du montage

Assistant monteur
 Tout titulaire d'un diplôme de la Femis en section montage.
 Toutes personnes ayant accompli un stage contrôlé de 6 mois dans un laboratoire cinématographique et ayant, en outre, effectué trois stages au montage dans des films français de long métrage.
 Toutes personnes ayant effectué six stages au montage, dans des films français de long métrage.

Chef-monteur
 Tout titulaire d'un diplôme de la Femis en section montage ayant été assistant monteur dans trois films français de long métrage.
 Toutes personnes ayant été assistant monteur dans six films français de long métrage.
 Toutes personnes ayant été monteur dans dix films français de court métrage et été assistant monteur dans deux films français de long métrage.

Branche maquillage

Chef maquilleur
 Toutes personnes ayant été assistant maquilleur dans six films français de long métrage.

Court métrage

Branche de la réalisation

Réalisateur
 Tout titulaire de la carte d'identité professionnelle de premier assistant réalisateur de long métrage
 Toutes personnes ayant été assistant réalisateur dans quatre films français de court métrage.
 Tout producteur ayant produit quatre films français de court métrage.

Branche de la prise de vue et de la photographie

Opérateur de prise de vues
 Tout titulaire d'un diplôme de l'École Louis-Lumière en section cinéma ou de la Femis en section prise de vues ayant été, soit deuxième assistant opérateur dans un film français de long métrage, soit assistant opérateur dans trois films français de court métrage.
 Toutes personnes ayant été, soit deuxième assistant opérateur dans trois films français de long métrage, soit assistant opérateur dans six films français de court métrage, et ayant en outre, satisfait à un examen probatoire organisé par un établissement agréé par le Centre national de la cinématographie.

Retrait et dérogations

Commission de dérogations pour l’attribution de cartes professionnelles
Une commission instituée par le CNC était chargée de statuer sur le retrait de la carte d'identité professionnelle et sur l'octroi d'éventuelles dérogations, elle était constituée de :
 trois représentants des techniciens, dont un appartenant à la branche dont fait partie le technicien qui fait l'objet de la procédure de retrait de carte soumise à l'examen de la commission 
 trois représentants des producteurs.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont désignés par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation des organisations professionnelles intéressées.

Retrait
La validité de la carte professionnelle était illimitée. Cette carte pouvait toutefois être retirée par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, après consultation de la commission de dérogations pour l’attribution de cartes professionnelles.
La commission ne peut émettre un avis sur une demande de retrait de carte d’identité professionnelle qu’après avoir recueilli les observations du technicien intéressé.

Dérogations
Des autorisations valables pour une ou plusieurs œuvres cinématographiques déterminées pourront être accordées aux demandeurs ne remplissant pas les conditions d'attribution de la carte d'identité professionnelle. Ceux-ci doivent alors être titulaires d'un contrat d'engagement à l'activité considérée et justifier de leur aptitude à remplir les fonctions envisagées.

Pour la réalisation de courts ou de longs métrages, des conditions doivent être remplies pour pouvoir demander une dérogation. Une seule des conditions énumérées ci-dessous doit être remplie pour pouvoir prétendre à une dérogation. La commission peut par ailleurs demander la présence d'un conseiller technique titulaire de la carte d'identité professionnelle

Long métrage

Réalisateur
 Scénaristes ou dialoguistes français ou ressortissants d'un autre État membre de l'union européenne exerçant leur profession depuis trois ans et ayant eu au moins trois de leurs œuvres portées à l'écran sous forme de longs métrages
 Romanciers et auteurs dramatiques français ou ressortissants d'un autre État membre de la Communauté économique européenne qui porteraient une de leurs propres œuvres à l'écran
 Producteurs titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée par le Centre national de la cinématographie et ayant produit, en tant que producteurs délégués, au moins cinq longs métrages
 Acteurs français ou ressortissants d'un État membre de l'union européenne ayant interprété cinq rôles de premier plan.
 Metteurs en scène de théâtre français ou ressortissants d'un État membre de l'union européenne ayant assuré au moins cinq mises en scène.

Directeur de la photographie
Des autorisations pourront être accordées aux personnes ayant été opérateur de prise de vues dans dix courts métrages, dont trois avec acteurs, comportant des intérieurs éclairés.

Court métrage

Réalisateur
 Auteurs portant une de leurs œuvres à l'écran.

Notes et références

Sources
Site du Centre national de la cinématographie

Cinéma français
Droit de la communication